Pointe désigne de manière générale l'extrémité aiguë d'un corps quelconque.

Patronymes 
 Noël Pointe (1769-1825), représentant du peuple à la Convention

Toponymes 
 Pointe à la Hache, communauté non-incorporée dans l'État américain de la Louisiane ;
 Pointe-à-Pitre, commune française du département de la Guadeloupe ;
 Pointe au Sel, cap de l'ouest de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français ;
  ;
 Pointe Saint-Mathieu, pointe du Finistère située à proximité du Conquet sur le territoire de la commune française de Plougonvelin ;
 Rivière des Pointes, affluent du Lac de l'Est, à Mont-Carmel, dans le Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Rivière des Trois Pointes, un affluent de la rivière aux Anglais coulant dans Rivière-aux-Outardes, dans la MRC Manicouagan, Côte-Nord, au Québec, Canada ;
 Saint-Sulpice-la-Pointe, commune française du département Tarn ;
 Pointe Mahabou, parc et jardin botanique de Mayotte.

Géographie 

 Pointe, avancée de la terre dans la mer (moins élevée que le « cap ») ;
 Pointe, sommet montagneux.

Héraldique 
 Pointe, pièce héraldique

Littérature et expressions 
 Pointe, agrément de l’esprit consistant dans la mise en relief d’un rapport inattendu entre deux idées par le rapprochement insolite de deux mots. ( Au sens figuré), trait d’esprit recherché, subtil, piquant.
 Période de pointe, en gestion des réseaux d'énergie (réseau électrique notamment) ;
 Heure de pointe, période de la journée pendant laquelle un trafic est le plus important ;
 Vitesse de pointe, indication de mesure dans les capacités de performance en vitesse d'un corps en mouvement (exemples de champs d'application : zoologie, astrophysique, performances — sportives, militaires, automobiles, aéronautiques...).

Physique 
 Pointes de découplage, éléments en acier inoxydable que l'on fixe sous la base d'une enceinte acoustique afin de modifier le couplage mécanique avec son support.

Technique 
 Pointe, instrument utilisé dans le domaine de l'usinage ;
 Pointe, embout jetable d'une pipette automatique ;
 Pointe, type de clou à tige ronde.

Outil 
 Pointe, outil de pierre de la fin de la Préhistoire, essentiellement pour faire des pointes de flèches ;
 Pointe moustérienne, pointe préhistorique du Moustérien ;
 Pointe de Châtelperron, pointe-couteau préhistorique du Châtelperronien  ;
 Pointe à cran, pointe préhistorique crantée du Gravettien ;
 Pointe sèche, outil de gravure en taille-douce.

Sport et danse 
 Pointes, chaussons de danse généralement réservés aux femmes, à bouts et à semelles renforcés ;
 Pointes, pointes réservées à l'athlétisme ;
 Pointu, poste au volley-ball.

Voir aussi 
 Estoc
 Poinçon
 Pointu : famille de barques de pêche traditionnelles de Méditerranée